Riedern (Zwitserland), een gemeente in het Zwitserse kanton Glarus.
Riedern (Beieren), een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren.